Tajemnice Los Angeles – powieść Jamesa Ellroya
 Tajemnice Los Angeles – amerykański film, luźna adaptacja powieści